|-
| 174801 Etscorn ||  || 23 noiembrie 2003 || Etscorn || Etscorn
|-
| 174802 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174803 - ||  || 23 noiembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174804 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174805 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174806 - || 2003 XL || 3 decembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174807 - ||  || 1 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174808 - ||  || 1 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174809 - ||  || 4 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174810 - ||  || 4 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174811 - ||  || 14 decembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174812 - ||  || 14 decembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174813 - ||  || 14 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174814 - ||  || 14 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174815 - ||  || 19 decembrie 2003 ||  || 
|-
| 174816 - ||  || 17 decembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174817 - ||  || 17 decembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174818 - ||  || 17 decembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174819 - ||  || 17 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174820 - ||  || 17 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174821 - ||  || 17 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174822 - ||  || 17 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174823 - ||  || 17 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174824 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174825 - ||  || 17 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174826 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174827 - ||  || 17 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174828 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174829 - ||  || 20 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174830 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174831 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174832 - ||  || 18 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174833 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174834 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174835 - ||  || 21 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174836 - ||  || 22 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174837 - ||  || 23 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174838 - ||  || 27 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174839 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174840 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174841 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174842 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174843 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174844 - ||  || 29 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174845 - ||  || 29 decembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 174846 - ||  || 29 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174847 - ||  || 29 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174848 - ||  || 30 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174849 - ||  || 21 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174850 - ||  || 26 decembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 174851 - ||  || 17 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174852 - ||  || 17 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174853 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174854 - ||  || 19 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174855 - ||  || 30 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174856 - ||  || 13 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174857 - ||  || 13 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174858 - ||  || 12 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174859 - ||  || 13 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174860 - ||  || 14 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174861 - ||  || 15 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174862 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174863 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174864 - ||  || 17 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174865 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174866 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174867 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174868 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 174869 - ||  || 20 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174870 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174871 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 174872 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174873 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174874 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174875 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174876 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174877 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174878 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174879 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174880 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174881 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174882 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174883 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174884 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174885 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174886 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174887 - ||  || 25 ianuarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 174888 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174889 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174890 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174891 - ||  || 26 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174892 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174893 - ||  || 29 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174894 - ||  || 29 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174895 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174896 - ||  || 26 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174897 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 174898 - ||  || 29 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 174899 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174900 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-